Svay Rieng kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Svay Rieng, provins, 
 Svay Rieng (provinshuvudstad), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar